Lloret de Vistalegre är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Lloret de Vistalegre ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Lloret de Vistalegre är huvudsakligen platt. Lloret de Vistalegre ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är Puig de Randa,  meter över havet,  km söder om Lloret de Vistalegre. Runt Lloret de Vistalegre är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Llucmajor,  km sydväst om Lloret de Vistalegre. Trakten runt Lloret de Vistalegre består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna